DWL steht für:
 Deutsche Wasserball-Liga
 Deadweight Loss, Wohlfahrtsverlust, siehe Ökonomische Wohlfahrt
 Doświadczalne Warsztaty Lotnicze („Experimental-Flugzeugwerk Warschau“), polnischer Flugzeugbauer für die von den Konstrukteuren RWD (Flugzeughersteller) entworfenen Flugzeugmuster
 Druckwellenlader
 Powiat Wołowski in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Bahnhof Wilischthal (DS100-Code)

.dwl steht für:
 Dateiendung für Dateien mit der AutoCAD Database File Locking Information

Abkürzung